Miguel Ángel González – hiszpański piłkarz
 Miguel Ángel González – meksykański bokser